Верхний Майдан () — село в Надворнянской городской общине Надворнянского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1504 человека. Занимает площадь 17.696 км². Почтовый индекс — 78452. Телефонный код — 03475.

Ссылки 
 Верхний Майдан на сайте Верховной рады Украины